

Patronymie 
 Willy van Hemert (1912-1993) : réalisateur, scénariste et écrivain néerlandais
 Hans van Hemert (1945) : auteur-compositeur et producteur de musique néerlandais
 Ruud van Hemert (1938-2012) : réalisateur et scénariste néerlandais
 Ellen van Hemert (1937) : actrice et peintre néerlandaise